Великий театр (, , також Grand Theater, The Grand) — загальна назва театрів по всьому світу. Приклади:

Європа 
 Великий театр Женеви
 Великий театр (Варшава)
 Великий оперний театр «Лісеу»

Азія

Америка

Інші місця

Див. також 
 Большой театр
 Оперні театри світу
 Національний театр (значення)